

Anno 
 839 o 839 a.C.

Codici 
 839 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di La Plata, presso Buenos Aires, in Argentina

Matematica 
 839 – numero